Virgin Suicides, un roman de Jeffrey Eugenides, publié en 1993 ; 
 Virgin Suicides, l'adaptation cinématographique, réalisée par Sofia Coppola en 1999 ; 
 Virgin Suicides, la bande originale du film, réalisée par le groupe Air.